Martina Navrátilová e Pam Shriver hanno battuto in finale Claudia Kohde Kilsch e Helena Suková 6-2, 7-5.

Teste di serie

 Martina Navrátilová /  Pam Shriver (Campionesse)
 Claudia Kohde Kilsch /  Helena Suková (finale)
 Steffi Graf /  Gabriela Sabatini (semifinali)
 Lori McNeil /  Betsy Nagelsen (terzo turno)
 Katrina Adams /  Zina Garrison (quarti di finale)
 Elise Burgin /  Hana Mandlíková (terzo turno)
 Catarina Lindqvist-Ryan /  Tine Scheuer-Larsen (secondo turno)
 Catherine Suire /  Catherine Tanvier (quarti di finale)

 Natal'ja Bykova /  Nataša Zvereva (terzo turno)
 Penny Barg /  Mercedes Paz (secondo turno)
 Jenny Byrne /  Janine Tremelling (quarti di finale)
 Rosalyn Fairbank /  Mareen Louie-Harper (secondo turno)
 Isabelle Demongeot /  Nathalie Tauziat (terzo turno)
 Nathalie Herreman /  Pascale Paradis (quarti di finale)
 Manon Bollegraf /  Marianne van der Torre (secondo turno)
 Anna-Maria Fernández /  Christiane Jolissaint (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Open di Francia 1988